

Устиново — присілок, Почепський район, Брянська область
 Устиново — присілок, Учалинський район, Башкортостан